Ԟ ԟ (Алеутська Ка) - літера кирилиці, утворена з К. Буква використовувалася в алеутській мові в 19 столітті, де була як глухий увулярний вибуховий /q/.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Aleut_Ka